T-40 (carro armato)  – carro armato sovietico
 T40 – modello di ThinkPad